Szerelem, emberi érzés
 Szerelem (1971), Makk Károly filmje
 Szerelem (2012), Michael Haneke filmje
 Szerelem (2015), Gaspar Noé filmje
 Szerelem (1970), Koncz Zsuzsa albuma